Flavio Chigi puede referirse a las siguientes personas:

Flavio Chigi: cardenal italiano y sobrino del papa Alejandro VII.
Flavio Chigi: cardenal italiano y duque de Ariccia.